Stephen McGinn (ur. 2 grudnia 1988 w Glasgow) – szkocki piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie St Mirren F.C. W latach 2009–2010 występował w kadrze narodowej U-21.

Kariera klubowa

Bibliografia 
 
 Sylwetka zawodnika na stronie klubowej St Mirren

Szkoccy piłkarze
Piłkarze St. Mirren F.C.
Piłkarze Watfordu F.C.
Piłkarze Shrewsbury Town F.C.
Piłkarze Sheffield United F.C.
Piłkarze Dundee F.C.
Piłkarze Wycombe Wanderers F.C.
Ludzie urodzeni w Glasgow
Urodzeni w 1988